Cinq navires et un sous-marin (en construction) de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Agamemnon, d'après le héros Agamemnon :
 le , un vaisseau de  rang de 64 canons lancé en 1781, prend part à la bataille de Trafalgar en 1805 ;
 le , un vaisseau de  rang de 91 canons, propulsé par hélice, lancé en 1852 et vendu en 1870 ;
 le , un cuirassé de la , lancé en 1879, démantelé en 1903 ;
 le , un cuirassé de la classe Lord Nelson, lancé en 1906, vendu en 1927 ;
 le , un mouilleur de mines de la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un sous-marin de la classe Astute, dont l'entrée en service est prévue pour 2022.

Agamemnon